Кендра — женское имя.

Имя 
Имя Кендра имеет валлийское происхождение, хотя этимологи рассматривают минимум четыре варианта происхождения этого имени. В США именем Кендра девочек начали называть с конца 1940-х годов, максимальную популярность оно имело в 1987 году, когда это имя за год получили 3839 новорождённых.
 Джеймс, Кендра (род. 1981) — американская порноактриса и эротическая модель.
 Лилли, Кендра (род. 1991) — канадская кёрлингистка.
 Сандерленд, Кендра (род. 1995) — американская порноактриса и эротическая модель.
 Уилкинсон, Кендра (род. 1985) — американская актриса и фотомодель.
 Уэкер, Кендра (род. 1982) — американская баскетболистка.
 Харрисон, Кендра (род. 1992) — американская бегунья.
 Эпплтон, Кендра (род. 1995) — австралийская актриса.

Псевдоним
 Кендра Ласт (род. 1978; наст. имя Мишель Энн Мейсон) — американская порноактриса.
 Кендра Спейд (род. 1998; наст. имя Микаэла Линн МакКормик) — американская порноактриса.

Вымышленные персонажи
 Кендра Дамблдор — мать Альбуса Дамблдора.
 Кендра Кринклесак — персонаж мультсериала «Шоу Кливленда».
  — «Девушка-ястреб», супергероиня комиксов DC Comics.
 Кендра Шоу — главная героиня фильма «Звёздный крейсер „Галактика“: Лезвие».

Фамилия
 Кендра, Владислав (1918—1968) — польский пианист.

См. также 
 Кендрю

Примечания